Парламентарни избори у Француској су одржани 10. и 17. јуна 2012. На изборима се бирало свих 577 посланика у Народној скупштини. Избори су одржани нешто више од месец дана након председничких избора на којима је победио кандидат Социјалистичке партије Франсоа Оланд.

Највише гласова је освојила Социјалистичка партија, која ће имати 280 мандата у парламенту и заједно са својим савезницима (Радикална странка левице, мање странке и кандидате левице) имаће 314 мандата и апсолутну већину. Унија за народни покрет‎ је освојила 194 мандата. Национални фронт је први пут након дуже времена ушао у парламент и имаће 2 посланика.

Истраживања јавног мњења

Резултати

Види још 
 Избори 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Истраживања јавног мњења

Избори у Француској
Избори 2012.